Gorzyca peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Gorzyca, un village
dans la voïvodie de Lubusz
 Gorzyca, un village
dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Gorzyca, un village

Voir aussi